Quindeau ist der Familienname folgender Personen:

 Ilka Quindeau (* 1962), deutsche Diplom-Psychologin, Diplom-Soziologin, Psychoanalytikerin und Lehranalytikerin
 Heinz Quindeau (* 1933), deutscher Fußballschiedsrichter